Dewey [djúy] může znamenat:

příjmení osob
 John Dewey (1859–1952) – americký pragmatický filozof, psycholog a reformátor vzdělávání
 Melvil Dewey (1851–1931) – americký knihovník a vynálezce
 Deweyův desetinný systém – systém desetinného třídění a řazení knih

jiný význam
 Dewey County – okresy v USA